Sept navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Merrimack (parfois orthographié Merrimac), d'après le fleuve Merrimack :

l', un sloop entré en service en 1798, et coulé au large du cap Cod;
l', un brick renommé Argus avant son lancement ;
l', une frégate en service de 1856 à 1860, sa coque servira à construire le cuirassé à coque en fer CSS Virginia;
l', un bateau à roues à aubes en service de 1864 à 1865;
l', un charbonnier entré en service en 1898 et coulé durant la guerre hispano-américaine;
l', un navire logistique en service de 1942 à 1954, qui sert durant la Seconde Guerre mondiale;
l', un navire logistique en service de 1981 à 1998.

Merrimack
Merrimack (fleuve)